Oldenhave (buurtschap), een buurtschap bij Ruinen
Oldenhave (havezate), een voormalige havezate bij Ruinen
Mirjam Oldenhave, een Nederlandse schrijfster